Der Uthai Thani Football Club () ist ein thailändischer Fußballverein aus Uthai Thani, der in der zweithöchsten thailändischen Spielklasse spielt.

Geschichte 
Der Verein wurde 2010 gegründet. Der Verein ist auch als The royal father's sons oder The Gaurs bekannt. Im Gründungsjahr startete man in der dritten Liga, der Regional League Division 2. Hier wurde man der Northern Region zugeteilt. Den besten Tabellenplatz erreichte man in der Saison 2011 als man einen siebten Tabellenplatz belegte. Für die Saison 2015 wurde keine Mannschaft gemeldet. 2016 trat man wieder an und belegte den elften Platz. Von 2017 bis 2019 war der Verein vom Verband gesperrt. Mit der Lizenz von Air Force United, welcher sich aus der Thai League 2 zurückzog, startet man 2020 in der zweiten Liga. Am Ende der Saison musste man als Tabellensiebzehnter in die dritte Liga absteigen. Hier trat man in der Northern Region der Liga an. Am Ende der Saison wurde der Verein Meister der Region. Als Meister der Northern Region nahm er an der National Championship der dritten Liga teil. Hier belegte der Verein den ersten Platz und man stieg nach einem Jahr wieder in die zweite Liga auf.

Erfolge 
 Thai League 3 – North: 2021/22
 Thai League 3 – National Championship: 2021/22

Stadion 

Seine Heimspiele trägt der Verein im  Uthai Thani Province Stadium  in Uthai Thani aus. Bei dem Stadion handelte es sich um ein Mehrzweckstadion. Es hat ein Fassungsvermögen von 4477 Zuschauern. Eigentümer ist die Uthai Thani Provincial Administrative Organization.

Spielstätten

Spieler  
Stand: 25. Januar 2023

Trainer 
Stand: Oktober 2022

Saisonplatzierung

Beste Torschützen seit 2020

Weblinks 
 
 
 
 Uthai Thani FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 Uthai Thani FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Uthai Thani FC bei facebook.com

Einzelnachweise 

Uthai Thani, FC
Gegründet 2010
Sport (Uthai Thani)